Andrea Jaeger era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Bettina Bunge che ha battuto in finale 6–3, 6–3  Eva Pfaff.

Teste di serie

  Tracy Austin (quarti di finale)
  Pam Shriver (quarti di finale)
  Hana Mandlíková (primo turno)
  Wendy Turnbull (semifinali)

 Sylvia Hanika (finale) 
 Bettina Bunge (campionessa) 
 Barbara Potter (primo turno) 
 Mima Jaušovec (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of California 1983